Jacques Mehler (1936-2020), un chercheur émérite du Laboratoire de Sciences Cognitives et de Psycholinguistique (LSCP).
 Jason "Jay" Mehler.

Patronyme allemand
Patronyme juif